Y-klass kan avse:

Y-klass (livbåt), en brittisk båtklass bestående av livbåtar som används av RNLI
TGR Y-klass, en klass av dieselelektrisk lokomotiv som användes av Tasmanian Government Railways (TGR)
Victorian Railways Y-klass (diesel), en klass av dieselelektrisk lokomotiv som användes av Victorian Railways
WAGR Y-klass, en klass av dieselelektrisk lokomotiv som användes av Western Australian Government Railway
Victorian Railways Y-klass, en klass av ånglokomotiv som användes av Victorian Railways 
NCC Klass Y, en klass av ånglokomotiv som användes av LMS Northern Counties Committee
NER Klass Y, en klass av tanklokomotiv som användes av North Eastern Railway (NER)
SNCF Klass Y 8400, en klass av växellok som användes av Arbel Fauvet Rail
SNCF Klass Y 8000, en klass av dieselväxellok som användes av SNCF